Мото Гран-при Великобритании является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-При Великобритании 

Великобритании